News of the World puede referirse a:

 News of the World (periódico), en formato tabloide, de origen británico.
 News of the World (campeonato), auspiciado por el periódico homónimo.
 News of the World (novela), de 2016 de Paulette Jiles
 News of the World (película), de 2020 de Paul Greengrass basada en la novela homónima
 News of the World (álbum), del grupo Queen.
 News of the World Tour, del grupo Queen.